Akademischer Austauschdienst steht für
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Österreichischer Akademischer Austauschdienst